For a Wife's Honor é um filme mudo de curta-metragem estadunidense, do gênero dramático, lançado em 1908 e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
 Charles Inslee
 Harry Solter
 Linda Arvidson
 George Gebhardt
 Charles Gorman
 Arthur V. Johnson

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes de drama